Существует несколько научно-исследовательских институтов метрологии:

 Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии (ВНИИМ)
 Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС)
 Сибирский научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ)
 Уральский научно-исследовательский институт метрологии (УНИИМ)

Государственные научные метрологические институты